Foi kan syfta på:

 FOI – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, Totalförsvarets forskningsinstitut
 Foi (vattendrag) – ett vattendrag i Centralafrikanska republiken